Ancêtre est un terme désignant un ascendant.

Autres 
 Culte des ancêtres, une pratique religieuse
 Dernier ancêtre commun, en biologie de l'évolution, l'espèce la plus récente que deux taxons ont pour ancêtre commun
 L'Ancêtre, un drame lyrique en 3 actes de Camille Saint-Saëns
 Automobile ancêtre, une automobile de collection

Voir aussi 
 WinAncêtre, un logiciel généalogique